L'Olimpiade – libretto d'opera seria di Pietro Metastasio
 L'Olimpiade – dramma per musica di Domenico Cimarosa
 L'Olimpiade – dramma per musica di Giovanni Battista Pergolesi
 L'Olimpiade – opera di Antonio Vivaldi
 L'olimpiade – singolo di Tiziano Ferro